Croazia bianca (V-VI secolo): territorio protocroato nell'attuale Galizia (Europa centrale).
 Regno di Croazia (925-1526).
 Regno di Croazia (1527-1868).
 Regno di Croazia e Slavonia: creato nel 1868 a seguito della Nagodba per effetto della fusione degli antichi regni di Croazia e Slavonia ed esistette fino al 1918.
 Stato Indipendente di Croazia: stato fantoccio della seconda guerra mondiale.
 Repubblica Popolare di Croazia: Narodna Republika Hrvatska, dal 1946 al 1963 una delle sei Repubbliche facenti parte della Ex-Jugoslavia.
 Repubblica Socialista di Croazia: Socijalisticka Republika Hrvatska, dal 1963 al 1992.
 Croazia: Stato sorto dalla dissoluzione della Jugoslavia.
 Nazionale di calcio della Croazia

Pagine correlate 

Croatia